Elizaveta Golovanova (), née le  à Safonovo en Russie, est un mannequin russe couronnée Miss Russie 2012.

Notes et références 

Gagnante de Miss Russie
Mannequin femme russe
Naissance en avril 1993
Naissance dans l'oblast de Smolensk
Participante à Miss Univers 2012
Participante à Miss Monde 2012